Догерти има више значења:
 Округ Догерти (Џорџија)
 Догерти (Ајова)
 Догерти (Оклахома)